Тальми:

 Тальми, Игаль (род. 1925) — израильский физик.
 Тальми, Менахем (1926—2018) — израильский писатель.
 Тальми — озеро на юге Приморского края.
 Тальми — река в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края, приток реки Икэн (бассейн Пясины)